Emperor (band), een Noorse blackmetalband
 The Darth Sidious, een personage uit de sciencefictionfilm Star Wars
 The God emperor, De belichaamde god van de mensheid uit de sciencefiction TableWorkshop.

Zie ook:
 Imperator (Rome)